Termin tripeptidilna aminopeptidaza ima više značenja.

 Tripeptidilna peptidaza I, enzim
 Tripeptidilna peptidaza II, enzim